Kartong kan syfta på:

Kartong (konst) ‒ en förberedande detaljerad teckning eller målning i full skala 
Kartong (papper) ‒ ett kraftigt pappersmaterial som används till emballage och lådor gjorda av materialet
Kartong, Gambia ‒ en ort i Gambia